

Geografia 
 Austerlitz, denominazione in lingua tedesca della cittadina morava di Slavkov u Brna, sede della famosa vittoria napoleonica del 1805
 Austerlitz (New York), comune statunitense dello stato di New York, contea di Columbia
 Austerlitz (Paesi Bassi), villaggio olandese nel comune di Zeist
 Village d'Austerlitz, nome di un antico villaggio (1806) parigino, oggi facente parte del Quartier de la Gare

Altro 
 Austerlitz, romanzo di Winfried Sebald.
 Stazione di Parigi Austerlitz, nome di una stazione ferroviaria di Parigi
 Battaglia di Austerlitz
 Austerlitz, film documentario del 2016 di Sergei Loznitsa.
 Austerlitz (1808), vascello francese da 118 cannoni